Cryphiomima obliqua är en fjärilsart som beskrevs av Emilio Berio 1976/77. Cryphiomima obliqua ingår i släktet Cryphiomima och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obliqua